«Коне́ц аге́нта» () — чехословацкий художественный фильм 1967 года режиссёра Вацлава Ворличека, пародия на шпионские фильмы («бондиану»). Кинофильм снят на киностудии «Баррандов». Фильм с успехом шёл в советском прокате в 1960-е годы. Авторы сценария — Олдржих Данек и В. Ворличек.

Сюжет 
Суперагент W4C, который убивает врагов не глядя и соблазняет хорошеньких девушек, получает задание найти в Праге, или в «том непоименованном городе», как говорит его руководитель в парижской резидентуре, женщину-агента дружественной державы Алису Робертс и забрать у неё микрофильм, в котором собраны сведения об использовании  Венеры в военных целях.

Разумеется, об этом узнают руководители чехословацкой контрразведки, но все агенты на заданиях, поручить ответственную задачу по обезвреживанию суперагента некому, кроме пана Фоустки, который работает в пражском управлении простым бухгалтером. Шеф обещает Фоустке сделать его старшим бухгалтером в случае успеха операции, а пока присваивает ему псевдоним 13b.

Фоустка, робкий и нерешительный человек, который и оружия в руках не держал, со своей маленькой собачкой по кличке Пайда ( «получка») выходит на трудный путь суперагента. Они нападают на след и W4C, и агента Робертс, которая владеет микроплёнкой, спрятанной в обычную ресторанную солонку. Фоустка и Пайда справляются и с задачей нейтрализации W4C, гибнущего от своего же супероружия, и по ходу дела уничтожают практически всю европейскую сеть шпионажа, все агенты которой пребывали в Праге. В финале фильма Фоустка возвращает микрофильм начальнику контрразведки. Тот на радостях назначает его суперагентом с шифром 13a, забыв про обещание сделать главбухом.

В ролях 
 Ян Качер () — Цирил Хуан, агент W4C
 Квета Фиалова () — агент Алиса Робертс
 Иржи Совак () — пан Фоустка
 Иржи Плескот () — шеф
 Ян Либичек () — резидент
 Иржи Лир () — Штерн
 Вальтер Тауб () — большой шеф
 Отто Шиманек () — изобретатель
 Йозеф Глиномаз () — агент
 Зденек Брауншлегер () — агент
 Иво Губель () — агент
 Хелена Ружичкова () — женщина в баре
 Милош Ваврушка ()
 Петр Чепек

Примечания

Ссылки 

Детективные фильмы Чехословакии
Кинокомедии Чехословакии
Фильмы Чехословакии 1967 года